Fodor Erzsébet (?–1932) – újságíró, műfordító
 Fodor Zsóka (1942) színésznő, szinkronszínész
 Fodor Erzsébet (1971) válogatott labdarúgó